Иоганн Эбель:
 Эбель, Иоганн Вильгельм (1784—1861) — немецкий проповедник;
 Эбель, Иоганн Готфрид (1764—1830) — немецкий географ и геолог.

Примечания